Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2019 проводился с 28 февраля по 3 марта 2019 года в городе Арау.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда Zug (Даниэла Рупп / Кевин Вундерлин; каждый из них стал чемпионом Швейцарии среди смешанных пар впервые), победившая в финале команду Bern Capitals (Мишель Ягги / Марио Фрайбергер). Бронзовые медали завоевала команда Biel-Bienne Touring (Мишель Гриби / Paddy Käser).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по круговой системе в один круг. Две лучшие команды встречаются в финале.

Составы команд

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда (скип)
!width=20|1
!width=20|2
!width=20|3
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!width="20"| Место
|- bgcolor=#cfc
|1||align=left|Bern Capitals (Ягги / Фрайбергер)   ||  * || 8:1|| 4:6|| 1 || 1 || 49.57 ||2
|-
|2||align=left|Biel-Bienne Touring (Гриби / Käser) || 1:8||  * || 7:2|| 1 || 1 || 68.79 ||3
|- bgcolor=#cfc
|3||align=left|Zug (Рупп / Wunderlin)              || 6:4|| 2:7||  * || 1 || 1 || 34.18 ||1
|}
 команды, выходящие в финалСессия 1. 2 марта, 14:30Сессия 2. 2 марта, 19:30Сессия 3. 3 марта, 9:30Финал.' 3 марта, 14:30''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Aufgebot_de.pdf (Регламент и информация о чемпионате)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2019

Спорт в Швейцарии в 2019 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
Февраль 2019 года
Март 2019 года
Спорт в Арау